Multiboot steht für:
Multi-Boot-System, ein Computer, der mit mehreren parallel installierten Betriebssystemen betrieben wird
Multiboot Specification